Пуй, Пуй (рум. Pui) — село у повіті Хунедоара в Румунії. 
 Пуй (комуна), Пуй (рум. Pui) — комуна у повіті Хунедоара в Румунії.